Перехрестівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Перехрестівська сільська рада — Закарпатська область, Виноградівський район
 Перехрестівська сільська рада — Одеська область, Захарівський район
 Перехрестівська сільська рада — Сумська область, Роменський район